Mingrelië (gebied), een historische regio in Georgië
 Vorstendom Mingrelië, een historisch vorstendom